Pervomajski - posjolok in de Russische oblast Astrachan
 Pervomajski - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Pervomajski (Jaroslavl) - district in de Russische oblast Jaroslavl
 Pervomajski - choetor in de Russische republiek Karatsjaj-Tsjerkessië
 Pervomajski - nederzetting met stedelijk karakter (gesloten stad) in de Russische oblast Kirov
 Pervomajski - voormalige nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Kirov - sinds 2005 opgenomen in de stad Slobodskoj
 Pervomajski - posjolok in de Russische oblast Kostroma
 Pervomajski - posjolok in de Russische kraj Krasnojarsk
 Pervomajski - posjolok in de Russische oblast Koergan
 Pervomajski - choetor in de Russische oblast Koersk
 Pervomajski - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Pervomajski - choetor in de Russische oblast Koersk
 Pervomajski - choetor in de Russische oblast Koersk
 Pervomajski - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Pervomajski - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Pervomajski - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Pervomajski - posjolok in de Russische oblast Rostov
 Pervomajski - choetor in de Russische oblast Rostov
 Pervomajski - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Tambov
 Pervomajski - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Toela
 Pervomajski - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische kraj Transbaikal
 Pervomajski (Tsjeljabinsk) - plaats in de oblast Tsjeljabinsk